Catinga pode referir-se a:

Calycorectes (Catinga) - género botânico pertencente à família Myrtaceae, nativo da América do Sul até ao México. 
Odor corporal - nome popular do odor exalado pelo corpo humano.
Caatinga - forma ortograficamente incorreta do bioma caatinga.